Sainte-Livrade kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Livrade, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Sainte-Livrade-sur-Lot, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,